Le sigle E231 peut désigner:

Chimie 
 E231, numéro E de l'orthophénylphénol, un additif alimentaire.

Transports 
Chemin de fer
 JR East série E231, une série de rames automotrices de banlieue exploitées par la East Japan Railway Company.

Route
  Route européenne 231  reliant Amsterdam à Amersfoort aux Pays-Bas.